У фіналі Бадж Петті переміг Френка Седжмена з рахунком 6–1, 8–10, 6–2, 6–3.

Сіяні гравці 

  Френк Седжмен (фінал)
  Білл Талберт (чвертьфінал)
  Ярослав Дробний (півфінал)
  Ерік Стерджесс (чвертьфінал)
  Бадж Петті (чемпіон)
  Гарднар Маллой (чвертьфінал)
  Артур Ларсен (чвертьфінал)
  Джон Бромвіч (4 коло)
  Джеффрі Браун (4 коло)
  Кен Макгрегор (4 коло)
  Білл Сідвелл (4 коло)
  Вік Сайксес (півфінал)
  Фредерік Ковалевскі (4 коло)
  Ірвін Дорфман (3 коло)
  Діліп Босе (2 коло)
  Джанні Кучеллі (знявся до початку турніру)

Шістнадцятий номер посіву Джанні Кучелі знявся через травму. В турнірній сітці його замінив кваліфаєр Атол Тіллс.

Сітка

Фінальна частина

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Турнірна сітка на wimbledon.com 

1950 у тенісі
Вімблдонський турнір